UFC 285: Jones vs. Gane — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 4 марта 2023 года на спортивной арене «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Джон Джонс победил Сирила Гана удушающим приемом  в 1-м раунде и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. В соглавном бою Алекса Грассо победила Валентину Шевченко удушающим приёмом в 4-м раунде и завоевала титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе.

 Подготовка турнира 

 Главные события турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой за вакантный титул чемпиона в тяжёлом весе между бывшим двукратным чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и бывшим временным чемпионом UFC в тяжёлом весе Сирилом Ганом (#1 в рейтинге). Бывший действующий чемпион в тяжёлом весе Франсис Нганну освободил титул и сделал его вакантным 14 января 2023 года после того, как он и промоушен не смогли договориться о перезаключении нового контракта. Джонс будет проводить бой впервые после освобождения титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе, длительного простоя в 3 года и перехода в тяжёлую весовую категорию. На неделе перед турниром стало известно, что российский боец Сергей Павлович (#3 в рейтинге) назначен официальным запасным бойцом на случай снятия с боя одного из основных участников.

В качестве соглавного события турнира запланирован бой за титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе, в котором действующей чемпионке Валентине Шевченко будет будет противостоять мексиканка Алекса Грассо (#5 в рейтинге). Этот бой станет для Шевченко восьмой защитой титула с того момента, как она завоевала чемпионский пояс в бою против Йоанны Енджейчик на UFC 231 в декабре 2018 года.

 Анонсированные бои 

 Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

** Джефф Нил не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (превышение 4 фунта) и заплатит 30% от гонорара в пользу соперника, бой пройдёт в промежуточном весе (175 фунтов)

*** Мана Мартинес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории (превышение 1 фунт) и заплатит 30% от гонорара в пользу соперника, бой пройдёт в промежуточном весе (137 фунтов)

**** Сергей Павлович является официальным резервным бойцом для главного боя. Он уложился в вес и сможет претендовать на титул в случае выхода на замену вместо одного из основных участников.

 Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

 Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Шавкат Рахмонов vs. Джефф Нил 
 Выступление вечера: Джон Джонс, Алекса Грассо и Бо Никал'При этом Рахмонов заработает 100 тысяч, так как получит бонус Нила, который провалил взвешивание и не может претендовать на денежное вознаграждение. Последствия турнира 

 Рейтинги бойцов 
7 марта после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.Эмили Дукоти (бывшая #15) покинула рейтинг женского минимального веса''

См. также 
 2023 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC